Кошкар () — упразднённое село (до 2008 года — посёлок городского типа)в Макатском районе Атырауской области Казахстана. Являлось административным центром Кошкарского сельского округа.

История 
Кошкар возник в 1940-х годах как вахтовый рабочий посёлок нефтяников. Упразднён в 2010 году из-за ухудшения экологической ситуации. Часть жителей посёлка переселили в город Атырау.

Население 

В 1999 году население села составляло 395 человек (196 мужчин и 199 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 428 человек (207 мужчин и 221 женщина).

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Макатского района
Бывшие посёлки городского типа Казахстана